Sivaslı é uma cidade e um distrito da Província de Uşak, na Região do Egeu da Turquia. A área do distrito de Sivaslı é vizinha de quatro outros distritos da mesma província, de norte a sul, sentido horário Karahallı, Ulubey, distrito central de Uşak  e Banaz, além de trechos do distrito de Sandıklı da Província de Afyonkarahisar a leste e o distrito de Çivril da Província de Denizli a sudeste.

A área do distrito é atravessada pela Corrente de Banaz e, em contraste com os outros distritos da província de Uşak, ele não é rico em termos de recursos florestais. Sua economia, por isso, depende quase que exclusivamente da agricultura. A região é famosa por seus morangos.

A cidade de Sivaslı está a 35 quilômetros da rodovia interurbana Uşak-Denizli, ao pé do Monte Bulkaz. Até 1953, a cidade dependia de Uşak que, por sua vez, era um centro distrital que dependia da Província de Kütahya até então. Sivaslı se tornou um distrito ao mesmo tempo que Uşak, adquirindo o status de centro provincial. Ela tem hoje cinco cidades dentro de sua área metropolitana e 16 vilas sob sua administração. O centro de Sivaslı permanece sendo uma pequena cidade com uns poucos milhares de habitantes.

Sivaslı foi anteriormente um dos diversos lugares que tiveram o nome de Sebaste e as ruínas da cidade antiga ainda podem ser vistas a partir da cidade, embora permaneçam, até o momento, inexploradas.

Ligações externas 

 Um site sobre Sivaslı 
 Fotos da cidade 
 Fotos das ruínas de Sebaste 
 

Localidades da Turquia